Semel District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Dahuk, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Semel District:

 Sīnah

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Dahuk (provins)